Papalia ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Papalia, italienischer Filmschaffender
 Fédélé Papalia, französischer Schauspieler
 Frédéric Papalia (* 1993), französischer Schauspieler
 Greg Papalia, US-amerikanischer Bühnenbilddesigner
 Melanie Papalia (* 1984), kanadische Schauspielerin
 Paul Papalia (* 1962), australischer Politiker